Acquaro – comune italiano
 Acquaro (Cosoleto) – frazione di Cosoleto
 Acquaro (Preci) – frazione di Preci